Jesse Pearson (acteur), een Amerikaans acteur, zanger en regisseur (1930-1979)
Jesse Pearson (schrijver), werkzaam bij onder andere Vice magazine